Antônio William Fontoura Chaves mais conhecido como Padre Fontoura Chaves (Axixá, 12 de junho de 1927) é um padre, jurista, poeta, músico, escritor e professor brasileiro.

Biografia 
Filho de Joaquim Fontoura e Carmem, concluiu o curso primário no Colégio Joaquim Santos, em Rosário. Na década de 1940 concluiu o curso de Humanidades e Filosofia em São Luís, no Seminário Santo Antônio. Logo após, transferiu-se para São Paulo, onde cursou Teologia no Pontifício Seminário Central do Ipiranga. Concluiu o curso de Direito em 1966 na Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara.

Em 11 de dezembro de 2001, torno-se o terceiro maranhense a integrar a Academia Carioca de Letras, ocupando a cadeira nº 11.

Ligações externas 
Biografia

Poetas do Maranhão
Padres católicos do Brasil
Naturais de Axixá